Тиманово — название нескольких населённых пунктов:
 Тиманово — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Тиманово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.